ДТ-175С (ДТ-175М) «Волгарь» — советский гусеничный трактор тягового класса 3 т, выпускавшийся Волгоградским тракторным заводом. Трактор предназначен для выполнения сельскохозяйственных, транспортных работ в регионах с умеренным климатом. Главная особенность трактора – применение гидротрансформатора. Благодаря чему стало возможно плавное (бесступенчатое) изменение скорости передвижение агрегата с учётом тягового усилия на крюке.

История 
Разработка трактора ДТ-175А (с двигателем марки СМД-86 мощностью 180 л.с.) была завершена в 1984 году.

Конструкция 
Трактор конструктивно схож с трактором ДТ-75 производства ВгТЗ модификаций ДТ-75МВ, ДТ-75Н, ДТ-75В. Отличается наличием в трансмиссии гидротрансформатора расположенным между сцеплением и коробкой передач, более мощным двигателем с турбокомпрессором и охлаждением нагнетаемого воздуха (интеркулер), более широкими гусеницами, наличием гидронатяжителей гусениц, коробкой передач, опорными катками большего диаметра. Внешний признак – более длинный моторный отсек по сравнению с ДТ-75.

Двигатель СМД-66 - шестицилиндровый, дизельный, V-образный с непосредственным впрыском топлива. В развале блока цилиндров двигателя расположена полость (ресивер) для впуска воздуха в цилиндры. Гильзы цилиндров – «мокрые» из чугуна. Поршни – алюминиевые с повышенным содержанием кремния (до 13 %). Камера сгорания тороидального типа внутри поршня. На поршнях размещены по три компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо. Поршневой палец смещён на 1,85 мм. от оси поршня в сторону вращения коленчатого вала. Поршни различны для левого и правого рядов. Днище поршней охлаждается маслом путём разбрызгивания из трубок. Поршневой палец «плавающего» типа. Маховик чугунный весом 60 кг. Кулачковый вал механизма газораспределения – один на оба ряда цилиндров. Расположен в блок-картере. Привод вала механизма газораспределения – шестерёнчатый. Масло двигателя проходящее в том числе через турбокомпрессор охлаждается в радиаторе расположенном впереди водяного радиатора.

Сцепление фрикционное, двухдисковое с гидроусилителем.

Гидротрансформатор Г4-400-70. Активный диаметр 400 мм. Максимальный КПД на режиме трансформации – 0,89. Для блокировки гидротрансформатора предусмотрена зубчатая муфта соединяющая ведомый и ведущий валы. Блокировать гидротрансформатор разрешается только при работе трактора на стационаре через вал отбора мощности и при запуске дизеля с буксира.

Коробка передач механическая. Обеспечивает две рабочие, две технологические (пониженные) передачи и одну передачу заднего хода.

Задний мост состоит из главной передачи, планетарного механизма поворота и его тормозов. Часть деталей заднего моста унифицирована с деталями трактора ДТ-75.

Подвеска балансирная. По конструкции аналогична подвеске ДТ-75, но отличается опорными катками с увеличенным диаметром и шириной обода, более энергоемкой пружиной навитой из прутка большего диаметра, изменёнными балансирами (чашка под пружину выполнена на внутреннем балансире, а штырь на внешнем), усиленной осью опорных катков.

Гусеничная цепь по конструкции аналогична гусеничным цепям ДТ-75, но отличается следующим: ширина звена увеличена с 390 мм. до 470 мм., диаметр пальцев увеличен с 22 мм. до 25 мм. Шаг гусеницы аналогичен гусеницам ДТ-75 – 170 мм. В крайних случаях возможна установка гусениц от ДТ-75 с увеличением количества звеньев с 43 до 45.

Рабочее оборудование представлено раздельно-агрегатная гидравлической системой, задним навесным устройством, валом отбора мощности, тягово-сцепным устройством. Распределитель гидравлической системы трёхзолотниковый. Масляный бак расположен слева от кабины впереди топливного бака. Гидроцилиндр имеет диаметр 125 мм.

Кабина металлическая с вентиляционно-очистительной установкой. Двухместная, смещена вправо от оси трактора. Крепится к раме семью амортизаторами. Дверь одна. Стеклоочиститель заднего окна – ручной, переднего электромеханический.

Органы управления: Обороты дизеля регулируют с помощью педали и рычага. Поворот трактор осуществляют с помощью одного из двух рычагов и одной из двух педалей торможения гусениц. При включении сцепления трактор остаётся стоять на месте или движется с очень малой скоростью. Разгоняют трактор путём увеличения числа оборотов двигателя. Для остановки трактора уменьшают обороты двигателя и отключают сцепление. Для экстренной остановки отключают сцепление и нажимают на педаль тормоза. Затем уменьшают обороты двигателя и включают нейтральную передачу.

Примечания

Литература 
 В. П. Шевчук, Я. Ф. Ракин, В. В. Косенко и др. Трактор ДТ-175С. Под ред. Ракина Я. Ф. М. Агропромиздат. 1988. 335 с.: илл.
 Трактор ДТ-175С «Волгарь». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Волгоград. 1989. 376 с.

Тракторы СССР
Гусеничные тракторы
Тракторы Волгоградского тракторного завода
Тракторы класса 3 тс